A47 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Matera
 A47 – negli scacchi, codice ECO di alcuni sistemi indiani minori
A47 – autostrada francese